Le Grand Prix automobile du Brésil, une compétition de Formule 1.
 Le Grand Prix moto du Brésil, une compétition de vitesse moto.
 Le Grand Prix du Brésil, un tournoi annuel de badminton.